Това е списък на латинските царе на Алба Лонга в Лацио.

Списък на латинските царе 
Според Ливий и Дионисий Халикарнаски латинските царе са:

 Латин, първи цар на латините
 Еней, зет на Латин. Женен за дъщеря му Лавиния.
 Асканий, упр. 38 години (1179 – 1141 пр.н.е.). Син на Еней и Креуза.
 Силвий, упр. 29 години (1141 – 1112 пр.н.е.). Син на Еней и Лавиния.
 Еней Силвий, упр. 31 години (1112 – 1081 пр.н.е.). Син на Силвий, внук на Еней.
 Латин Силвий, упр. 51 години (1081 – 1030 пр.н.е.). Син на Еней Силвий.
 Алба, упр. 39 години (1030 – 991 пр.н.е.). Син на Латин Силвий.
 Атис (при Ливий) или Капет (при Дионйисий), упр. 26 години (991 – 965 пр.н.е.). Син на Алба.
 Капис, упр. 28 години (965 – 937 пр.н.е.). Син на Атис.
 Капет (II) или Калпет, упр. 13 години (937 – 924 пр.н.е.). Син на Капис.
 Тиберин Силвий, упр. 8 години (924 – 916 пр.н.е.). Син на Капет. Често е бърка с бог Тиберин.
 Агрипа, упр. 41 години (916 – 875 пр.н.е.). Син на Тиберин Силвий.
 Ромул Силвий (при Ливий) или Аладий (при Дионисий), упр. 19 години (875 – 856 пр.н.е.). Син на Агрипа.
 Авентин, упр. 37 години (856 – 819 пр.н.е.). Син на Ромул Силвий.
 Прока, упр. 23 години (819 – 796 пр.н.е.). Син на Авентин. Баща на Нумитор и Амулий.
 Нумитор. Син на Прока. По-голям брат на Амулий.
 Амулий, упр. 42 години (796 – 754 пр.н.е.). Син на Прока. По-малък брат на Нумитор.
 Нумитор (второ управление). Баща на Рея Силвия.
 Ромул, първият цар на Рим. Син на Рея Силвия и Марс. Внук на Нумитор.

Родословно дърво

Литература 
 Теодор Момзен, Die römische Chronologie bis auf Caesar. 2. Aufl. Weidmann, Berlin 1859, S. 151 – 161
 Conrad Trieber, Zur Kritik des Eusebios. I. Die Königstafel von Alba Longa. In: Hermes 29. Bd., H. 1 (1894), S. 124 – 142

Източници

Външни препратки 
 
 Ливий,